Erik Simon (ur. 21 sierpnia 1987 w Chemnitz) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Zschopau.

Pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata zdobył podczas zawodów tej rangi na skoczni w Kuopio w 2009, gdzie zajął 30. miejsce. W 2007 zadebiutował, podczas zawodów na Letalnicy w Planicy.

19 marca 2009 w kwalifikacjach do konkursów w Planicy ustanowił swój rekord życiowy, wynoszący 200,5 metra.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – 11. miejsce
 Drużynowo
 2005  Rovaniemi – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 87.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 33.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 68.
 2008 – 63.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 67.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 51.
 sezon 2005/2006: 55.
 sezon 2006/2007: 29.
 sezon 2007/2008: 44.
 sezon 2008/2009: 21.
 sezon 2009/2010: 138.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 28.
 2006: 70.
 2007: 61.
 2008: 29.
 2009: 17.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Lillehammer – 23 sierpnia 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 7.
 sezon 2010/2011: 141.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Notodden – 18 grudnia 2009 (3. miejsce)
  Notodden – 19 grudnia 2009 (2. miejsce)
  Lauscha – 24 stycznia 2010 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Chemnitz